Patika kan syfta på följande platser:

Estland 

 Patika, Harjumaa, en by i Rae kommun i landskapet Harjumaa, 
 Patika, Lääne-Virumaa, en by i Tapa kommun i landskapet Lääne-Virumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar